

Télévision 
 Scandal est une série télévisée américaine créée par Shonda Rhimes et diffusée en 2012 sur ABC.

Cinéma 
 Scandal, un film britannique réalisé par Michael Caton-Jones, en 1989.

Musique

Groupe 
 Scandal est un groupe de rock américain formé dans les années 80 ;
 Scandal est un groupe de pop-rock japonais formé en 2006.

Chanson 
 Scandal est une chanson du groupe Queen présente sur l'album The Miracle sortie en 1989.

Homonymie de titre